California's Great America, een attractiepark in de Amerikaanse staat Californië
 Six Flags Great America, een attractiepark in de Amerikaanse staat Illinois